Lipova est un toponyme qui peut désigner : 
Lipova, une ville de Roumanie située dans le județ d'Arad ;
 Lipova, localité de Roumanie située dans le Județ de Bacău ;
Lipova, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vrnjačka Banja, district de Raška.

Voir aussi